Parsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parsonville (Maryland)
 Parsonville (New Jersey)
 Parsonville (North Carolina)
 Parsonville (Pennsylvania)